Онеймия (город, Миннесота) — город в округе Мил-Лакс, штат Миннесота, США. 
 Онеймия (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Мил-Лакс, Миннесота, США.